Wildcard (englisch für „Platzhalter“) steht für:

 Wildcard (Sport), freie Teilnahmeberechtigung an Wettkämpfen
 Wildcard (Poker), zusätzliche Karte beim Poker 
 Wildcard (Informatik), Platzhalter für andere Zeichen
 Wildcard (Java), spezieller Typparameter
 Wildcard (Steckkarte), Apple-Hardware zum Anfertigen von Sicherungskopien

Wild Card steht für:
 Wild Card (Zukunftsforschung), unwahrscheinliches Ereignis mit großer Wirkung
 Wild Card (Film), US-amerikanischer Film von Simon West (2015)

 Wild Cards, US-amerikanische Serie von Science-Fiction-Kurzgeschichten und Romanen (ab 1987)